Reichow ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bernhard Reichow (1899–1974), deutscher Architekt
 Jan Reichow (* 1940), deutscher Geiger und Musikredakteur 
 Kathleen Heinrich-Reichow (* 1977), deutsche Juristin und Richterin
 Lars Reichow (* 1964), deutscher Musikkabarettist
 Otto Reichow (1904–2000), deutsch-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:

 Reicho
 Reichau